Козімо () — італійське чоловіче ім'я. Походить від ; італійська форма імені Косма (Кузьма).

Відомі носії 
 Папа Інокентій VII (у миру — Козімо Джентіле Мільораті)
 Козімо Медічі — флорентійський державний діяч
 Козімо I Медічі — великий герцог Тосканський
 Козімо II Медічі — великий герцог Тосканський
 Козімо III Медічі — великий герцог Тосканський
 Козімо Тура — італійський художник
 Козімо Росселлі — італійський художник

Прізвище 
 П'єро ді Козімо — італійський художник
Італійські імена